Сен-Жуа́н-де-л’Иль (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Брон. Округ коммуны — Динан.

Код INSEE коммуны — 22305.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 340 км к западу от Парижа, в 40 км северо-западнее Ренна, в 55 км к юго-востоку от Сен-Бриё.

Население 
Население коммуны на 2016 год составляло 499 человек.

Администрация

Экономика 

В 2007 году среди 254 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 194 были экономически активными, 60 — неактивными (показатель активности — 76,4 %, в 1999 году было 69,2 %). Из 194 активных работали 179 человек (101 мужчина и 78 женщин), безработных было 15 (6 мужчин и 9 женщин). Среди 60 неактивных 21 человек были учениками или студентами, 20 — пенсионерами, 19 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Кот-д’Армор